Bill Smith (pokerspeler), een Amerikaans pokerspeler
William Overton Smith (ook bekend als Bill Smith), een Amerikaans componist, muziekpedagoog en klarinettist
William Smith (zwemmer) (ook bekend als Bill Smith), een Amerikaans zwemmer
Bill Smith (coureur)